Gustav Marcussen – calciatore danese
 Ida Marcussen – multiplista norvegese
 Jørgen Marcussen – ex ciclista su strada e pistard danese
 Lotte Marcussen, noto come Lotte Feder – cantante danese
 Peder Marcussen – ginnasta danese